Google Nexus – urządzenia multimedialne, m.in. smartfony i tablety projektowane przez firmę Google.
 Nexus – związek między podmiotem i orzeczeniem
 Nexus Polaris – album muzyczny grupy The Kovenant
 The Nexus – profesjonalna grupa wrestlerów
 Nexus (czasopismo) – dwumiesięcznik poświęcony tajnej geopolityce, teoriom spiskowym, parapsychologii, ukrywanym technologiom
 Nexus: The Jupiter Incident – kosmiczna strategiczna gra czasu rzeczywistego
 Nexus 6 – seria androidów z powieści Philipa K. Dicka